Eastgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire, w Peterborough
 Eastgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Eastgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk